Гигро́цибе пёстрая  () — гриб рода Гигроцибе () семейства Гигрофоровые (). Гриб несъедобен.
Синонимы
 Латинские:
 
 Русские: гигроцибе попугайская, гигроцибе фисташковая

Описание 
Шляпка ∅ 2—5 см, сначала колокольчатая, потом постепенно приобретает распростёртую форму с широким приплюснутым бугорком в центре. Края шляпки рубчатые. Кожица зелёного цвета, гладкая, блестящая, с клейкой студенистой поверхностью. 
Мякоть белого цвета, ломкая и волокнистая, с неприятным землистым запахом и почти безвкусная. 
Ножка 4—6 см в высоту, ∅ 0,4—0,8 см, цилиндрическая, очень тонкая, полая, хрупкая, покрыта слизью, такого же цвета, что и шляпка, либо немного светлее. 
Пластинки приросшие, редкие и широкие, желтоватого цвета. 
Споровый порошок белый.

Изменчивость 
С возрастом шляпки становятся более сухими и приобретают желтоватый или розоватый оттенок. Пластинки с возрастом желтеют от краёв к ножке. Ножка с возрастом также желтеет. На белой мякоти могут быть жёлтые или зелёные пятна.

Экология и распространение 
На лесных полянах, лугах и пастбищах, большими группами. 
Сезон лето — осень.

Сходные виды 
Отсутствуют.

История.



В 1821 году род Hygrocube был выделен из состава рода Agaricus шведским ботаником Элиасом Магнусом Фрисом, а в 1907 году голландский ботаник Иоган Полус Лотси впервые номинировал новое семейство гигрофоровых (Hygriphoraceae), разместив в него группу грибов с белыми спорами и напоминающими структуру воска желтоватыми (красноватыми, коричневатыми, зеленоватыми и т.д.) шляпками и светло-желтыми, похожими все на тот-же воск, пластинками . По мнению Лотси (Иоган Паулус Лотси (англ. Johannes Paulus Lotsy) семейство включило в себя не только грибы родов Hygrocybe и Hygrophorus, но и еще два рода - Gomphidius(мокрухи) и Asterophora (Nyctalis, астерофора). Не все микологи приняли такую классификацию. Например анлийский ботаник и миколог Карлтон Ри (1922) по- прежнему размещал все эти роды в пределах семейства агариковых (Agaricaceae).

В 1951 году немецкий миколог Рольф Зингер предложил убрать из семейства мокрухи, астерофоры и род Neohygrophorus (помещенный в настоящее время в семейство рядовок, но не имеющий к нему накакого отношения). Классификация Зингера, с несколькими последующими дополнениями, существовала вплоть до 1990 - х годов. В издании "Словаря грибов Эйнсуорта и Бисби", выпущенном в 1995 г. в семейство уже входит 11 родов: Austroomphaliaster, Bertrandia, Hygrocybe, Camarophyllopsis, Cuphophillus, Humidicutis, Hygroaster, Hygrophorus, Hygrotrama, Neohygrophopus, Pseudohyhygrocybe.

Последние молекулярные исследования последовательностей нуклеотидов в ДНК гигрофоровых, основаные на строгой схеме аргументации при реконструкции родственных отношений между таксонами, предполагают, что гигрофоровые отличаются от Tricholomataceae и произошли от одного единственного предка и , следовательно, составляют естественную группировку родственных видов.

Литература 
 «Funghi», — Instituto Geografico De Agostini, Novara, Italia, 1997
 П. Янсен, «Всё о грибах», СПб.: ИД «Кристалл», 2006
 П. Хардинг, «Грибы. Мини-энциклопедия», М.: АСТ, 2002
 
 

Несъедобные грибы
Гигроцибе
Грибы Евразии
Грибы Америки
Грибы Северной Африки
Мультирегиональные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum